John Wright puede referirse a las siguientes personas:

 John Michael Wright (1617-1694), pintor de retratos británico.
 John Wright (1929–2001), boxeador británico.
 John Wright Díaz (1965–), practicante de taekwondo español. 
 John Wright, montador.
 John Geoffrey Wright (1954–), jugador de críquet neozelandés.